Cosby kan syfta på:

 Cosby (TV-serie) – en amerikansk TV-serie
 Bill Cosby (1937–), en amerikansk skådespelare, komiker, regissör, filmproducent och författare
 Cosby, England – en ort i Leicestershire, England

Se även 
 Cosby Creek – flera